Salzbaron bezeichnet:

 Carl Adolf Vogel (1906–1993), deutscher Unternehmer, u. a. im Salzvertrieb (Spitzname) 
 Der Salzbaron, Fernsehserie (1993)